Белоусовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Белоусовское сельское поселение — в Качугском районе Иркутской области.
 Белоусовское сельское поселение — в Еткульском районе Челябинской области.